Mramorovo je ime dveh naselij v občini Bloke:
 Mramorovo pri Lužarjih,
 Mramorovo pri Pajkovem.